Interkontinentala cupen 1988, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1988, var den tjugosjunde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 11 december 1988. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av PSV från Eindhoven, Nederländerna, som vann Europacupen 1987–88. Sydamerika representerades av Nacional från Montevideo, Uruguay, som vann Copa Libertadores 1988.

Lagen möttes vid ett tillfällen och FC Porto vann cupen efter en oavgjord match på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–2 efter förlängning, och 7–6 efter straffsparksläggning. Santiago Ostolaza blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1988
Europacupen i fotboll 1987/1988

Källor

Noter

1988
Fotbollsåret 1988
1988 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Club Nacional de Football
PSV Eindhoven
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan